Bernard Tschumi, fils du précédent, architecte suisse (1944 - )
 Jean Tschumi, architecte suisse (1904 - 1962)
 Jean-Raymond Tschumi (1953-2014), écrivain, poète et enseignant vaudois
 Mike Tschumi (né en 1965), joueur professionnel de hockey sur glace canado-suisse
 Regula Tschumi, ethnologue et historienne de l'art suisse
 Raymond Tschumi (1924-2015), écrivain, poète et enseignant vaudois